D17 (hunebed), een hunebed
 Fokker D.XVII, een jachtvliegtuig
 D17 (televisiezender), een Franse televisiezender